Niça per a la ciutat del sud de França, a la regió d'occitània. Niça en idioma francès s'escriu Nice.
 Nice també anomenada Niké, en mitologia grega, és la filla d'Estix i la deessa de la Victòria.
 Nice (llenguatge de programació)
 nice, ordre en UNIX
 NICE, National Institute for Health and Care Excellence, organisme sanitari del Regne Unit